Elleschara är ett släkte av mossdjur. Elleschara ingår i familjen Romancheinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Elleschara